

Presse 
Le Quotidien est un quotidien de La Réunion,  département d'outre-mer de la France ;
Le Quotidien est un journal français de l'entre deux-guerres, proche du Cartel des gauches en France ;
Le Quotidien de Paris est un journal français publié de 1974 à 1996 ;
Le Quotidien est un journal de Tunisie ;
Le Quotidien est un journal d'Oran, en Algérie ;
Le Quotidien est un quotidien du Québec, publié à Saguenay depuis 1973 ;
Le Quotidien est un ancien quotidien du Québec, publié à Lévis ;
Le Quotidien est un journal sénégalais ;
Le Quotidien est un journal luxembourgeois.

Autres 
 Le Quotidien est un film de Raymond Depardon (2005).

Voir aussi 
 
 Le Petit Quotidien
 Le Quotidien illustré